Ирбитский заказник — государственный зоологический охотничий заказник площадью 66 тыс. га на территории Ирбитского муниципального образования и муниципального образования город Ирбит Свердловской области. Заказник организован 25 декабря 1975 года для сохранения и воспроизводства глухаря, тетерева и рябчика. В задачи заказника входит сохранение мест гнездования этих видов, а также бородатой неясыти, воробьиного сыча, большого подорлика. В состав фауны входят и охраняются также лось, косуля, белка, куница, рысь.

Территория 
Заказник располагается на водоразделе рек Вязовка и Бобровка, в зоне южной тайги.

Примечания

Ссылки 
 Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 25.12.1975 №1030 "Об организации государственного охотничьего заказника местного значения"  
 Постановление правительства Свердловской области от 27.03.2007 №254-ПП "Об утверждении положений о государственных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области." 
 Постановление правительства Свердловской области от 16.11.2011 №1585-ПП "О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 N 254-ПП «Об утверждении положений о государственных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области»" 
 Постановление правительства Свердловской области от 31.03.2015 №221-ПП О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 N 254-ПП "Об утверждении положений о государственных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области" 

Заказники Свердловской области